Miomantis — род богомолов из семейства Miomantidae. Насчитывает более 70 видов, обитающих преимущественно в Африке.

Внешний вид и строение 
Мелкие богомолы с широкой головой, сильно выступающей по бокам за пределы узкой и длинной переднеспинки. Лобный щиток шире своей высоты. Фасеточные глаза шаровидные или конические. Переднеспинка не короче тазиков передних ног. Переднее бедро имеет по 4 наружных и дискоидальных шипа. Голень с 7 шипами. Надкрылья у самок матовые, длинные или короткие; у самцов прозрачные, длинные, часто с зеленой или бурой полосой вдоль радиальной жилки.

Распространение 
Виды преимущественно обитают в Субсахарском тропическом регионе Африки, хотя некоторые виды достигают Египта и Аравийского полуострова. Miomantis caffra найден как инвазионный вид в Португалии, Австралии и Новой Зеландии. Также на юге Португалии обнаружен Miomantis paykullii.

Виды 
Род насчитывает около 75 видов:
 Miomantis abyssinica
 Miomantis acutipes
 Miomantis aequalis
 Miomantis affinis
 Miomantis alata
 Miomantis amanica
 Miomantis andreinii
 Miomantis annulipes
 Miomantis arabica
 Miomantis asignata
 Miomantis aurantiaca
 Miomantis aurea
 Miomantis australis
 Miomantis binotata
 Miomantis bintumanensis
 Miomantis brachyptera
 Miomantis brevipennis
 Miomantis brunni
 Miomantis buettneri
 Miomantis caffra
 Miomantis cinnabarina
 Miomantis ciprianii
 Miomantis coxalis
 Miomantis devylderi
 Miomantis diademata
 Miomantis exilis
 Miomantis fallax
 Miomantis feminina
 Miomantis fenestrata
 Miomantis gracilis
 Miomantis griffinii
 Miomantis gyldenstolpei
 Miomantis helenae
 Miomantis kibweziana
 Miomantis kilimandjarica
 Miomantis lacualis
 Miomantis lamtoensis
 Miomantis longicollis
 Miomantis menelikii
 Miomantis milmilena
 Miomantis minuta
 Miomantis misana
 Miomantis moerana
 Miomantis mombasica
 Miomantis monacha
 Miomantis montana
 Miomantis multipunctata
 Miomantis nairobiensis
 Miomantis natalica
 Miomantis nyassensis
 Miomantis ornata
 Miomantis paykullii
 Miomantis pellucida
 Miomantis planivertex
 Miomantis prasina
 Miomantis preussi
 Miomantis pygmaea
 Miomantis quadripunctata
 Miomantis rebeli
 Miomantis rehni
 Miomantis rouxi
 Miomantis rubra
 Miomantis sangarana
 Miomantis saussurei
 Miomantis scabricollis
 Miomantis semialata
 Miomantis sjostedti
 Miomantis steelae
 Miomantis tangana
 Miomantis tenuis
 Miomantis usambarica
 Miomantis vitrea
 Miomantis wittei

Галерея

Примечания 

Богомоловые
Насекомые Африки